CJC est un sigle composé des trois lettres C, J et C qui peut faire référence à :
 Collectifs des jeunes communistes, une organisation de jeunesse marxiste-léniniste espagnole ;
 chinois, japonais et coréen, un groupe de langues asiatiques ;
 Collectif Jeune Cinéma, la première coopérative de diffusion du cinéma expérimental fondée, en France, en 1971 ;
 Confédération des jeunes chercheurs ;
 Congrès juif canadien ;
 Corpus juris canonici, le corpus de droit canonique (voir aussi Code de droit canonique).

CJC est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport d'El Loa, selon la liste des codes AITA des aéroports.